Hope är ett efternamn och nedan är ett urval.

Personer med efternamn 

 Alex Hope
 Anthony Hope, författare och dramatiker
 Bob Hope, artist, komiker och skådespelare
 Dave Hope
 Eduardo Hope
 Frederick William Hope
 James Hope
 John Hope, 1:e markis av Linlithgow
 John Hope, 4:e earl av Hopetoun
 Leslie Hope, skådespelare
 Marith Hope
 Neil Hope
 Thomas Hope, konstsamlare och författare
 Victor Hope, 2:e markis av Linlithgow, ämbetsman
 William Hope Hodgson, författare, seglare och soldat

Engelska efternamn